Никола́й Ермола́ев:
 Ермолаев, Николай Васильевич (1924—1999) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Николай Дмитриевич (1905—1958) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.